Urbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Urbach, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Urbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Urbach, Baden-Württemberg – kommun i Tyskland, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,
 Urbach, Köln – stadsdel i Köln